Полиция Гонконга (, ) — бюро безопасности Гонконга, является основным правоохранительным органом, следственным агентством и крупнейшей дисциплинированной службой специального административного района Гонконг.

Примечания

Ссылки 
 

Министерства Гонконга
Гонконг
Китай